Liberal Party of Australia
 Liberal Party of Canada
 Liberal Party (Filipijnen), een politieke partij in de Filipijnen.
 Liberal Party (Verenigd Koninkrijk), een voormalige politieke partij in het Verenigd Koninkrijk, nu opgegaan in de Liberal Democrats, ontstaan uit de Whig Party.
 Liberal Party (Verenigd Koninkrijk, 1989), een huidige politieke partij
 Liberal Party (1989), een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk, opgericht uit onvrede over het opgaan van de oude Liberal Party in de Liberal Democrats.

Zie ook
Liberale Partij (doorverwijspagina)